Gauville (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Gauville (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia